Termin LIPL ima više značenja.

 Oktanoil-(GcvH):protein N-oktanoiltransferaza, enzim
 Lipoil amidotransferaza